Sárga szél, egy tavaszonként rendszeresen fellépő meteorológiai jelenség Kelet-Ázsiában: a Góbi-sivatag felől finom sárga port hoz
 Sárga szél, Richard Aellen könyve